Отрожка (значения):

Отрожка — исторический район города Воронежа.
 Отрожка — железнодорожная станция в северо-восточной части Воронежа.
 Отрожка — локомотивное (моторвагонное) депо ЮВжд на территории одноименной станции.

См. также 
 Отрожки
 Отрог